Saponaro – anche saponaio, antico mestiere legato alla produzione del sapone

Persone 
 Francesco Saponaro – regista teatrale italiano
 Michele Saponaro – scrittore e biografo italiano
 Nicola Saponaro – drammaturgo italiano
 Salvatore Saponaro – scultore italiano
 Teodoro Saponaro – politico italiano

Altro 
 Solfara Saponaro – miniera di zolfo in provincia di Caltanissetta nel bacino minerario della Valle dell'Imera